Werkendam bezeichnet:

 Werkendam, Gemeinde in den Niederlanden
 Werkendam (Schiff, 1881), Passagierschiff der Reederei Holland-America Line
 Werkendam (Schiff, 2018), erstes mit Flüssigerdgas angetriebenes Baggerschiff, Reederei Van Noord